Plöß steht für:

 Plöß (Viechtach), Ortsteil von Viechtach, Landkreis Regen, Deutschland
 Plöß, deutscher Name von Pláně, Ortsteil von Všeruby u Kdyně, Okres Domažlice, Tschechien
 Plöß, deutscher Name von Pleš (Tschechien), Ortsteil von Bělá nad Radbuzou, Okres Domažlice, Tschechien